Турнир «Skate America 2016» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2016/2017. Турнир состоялся в третьем по населению городе США Чикаго (во второй раз) с 21 по 23 октября 2016 года. Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли на льду Центр-Арена в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года.

В середине августа прошло сообщение, что из-за распада пары не выступят в серии Гран-при американская пара Мадлен Аарон с Максом Сеттлэджем. Их заменили соотечественники Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер. За две недели до старта американка Мария Белл заменила соотечественницу Анжелу Ванг, которая отказалась от старта из-за травмы лодыжки. За месяц до старта китайская пара (из-за травмы партнёрши) Суй Вэньцзин и Хань Цун была заменена итальянцами Валентиной Маркеи с Ондржей Готареком; а южнокорейская танцевальная пара Ким Ребека с Кириллом Миновым была заменена на соотечественников Мин Ю Ра и Александера Гамэлин. За полнедели до старта снялись российские фигуристы: Юлия Липницкая (обострение старой травмы) и Ксения Столбова с Фёдором Климовым (травмы партнёрши). Также снялся казахский одиночник Денис Тен. За несколько часов до старта снялся японский одиночник Дайсукэ Мураками.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Спорт в США в 2016 году
Октябрь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Чикаго